Rauiella är ett släkte av bladmossor. Rauiella ingår i familjen Thuidiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rauiella